

Байрем — місто, штат Міссісіпі
 Байрем Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Байрем — переписна місцевість, штат Коннектикут

Див. також 
 Байрам